Janira är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Janira ingår i familjen Janiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Janira